Николай Дуби́нин:
 Дубинин, Николай Геннадьевич (род. 1973) — российский католический епископ, вспомогательный епископ архиепархии Матери Божией.
 Дубинин, Николай Иванович (1899—1986) — руководящий сотрудник военной разведки, генерал-майор.
 Дубинин, Николай Петрович (1907—1998) — советский и российский биолог, генетик.